Ernst Schmiegelow er navnet på flere personer:

 Ernst Schmiegelow (malermester) (1826-1888) – dansk malermester og politiker (Ernst Carl August Schmiegelow)
 Ernst Schmiegelow (læge) (1856-1949) – dansk læge (Ernst Carl Schmiegelow)